Lischkeia calatha är en snäckart. Lischkeia calatha ingår i släktet Lischkeia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
calatha